OAN steht für:
 Open Access Network
 Flughafen von Olanchito (IATA-Code), Departamento Yoro in Honduras
 One America News Network, Kabelsender in den Vereinigten Staaten

Oan